Sint-Pietersberg, een 107 meter hoge heuvel in de Nederlandse provincie Limburg
Pietersberg (Gelderland), een 55 meter hoge heuvel in de Nederlandse provincie Gelderland